Zinj puede hacer referencia a:

 Zinj (Bahráin), una localidad de Bahráin, ubicada en las afueras de la ciudad de Manama.
 Zanj, también llamada Zinj, en época medieval, área de la costa oriental de África.
 Zinj (ciudad ficticia perdida), nombre de una ciudad perdida ficticia africana que aparece en la novela Congo de Michael Crichton y en la adaptación cinematográfica de esta.